Near Northside Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Near Northside Historic District (Columbus, Ohio), NRHP-ID 80003001
 Near Northside Historic District (Houston, Texas), NRHP-ID 10000960